Алекса́ндр Миха́йлович Шу́дрик (; род. 31 января 1954) — советский футболист и украинский тренер категории А УЕФА. Выступал на позиции защитника, мастер спорта СССР. С 2016 года тренирует любительскую команду «Инкомспорт» (Ялта), выступающую в чемпионате Крыма.

Игровая карьера 
Футболом начал заниматься в группе подготовки команды мастеров СКА и «Чкаловец» Новосибирск. Принимал участие в юношеских турнирах. Начинал играть на позиции нападающего, неоднократно становился лучшим бомбардиром. Был кандидатом в сборную РСФСР, но в её составе не играл. С 15 лет привлекался в команду мастеров «Дзержинец» (Новосибирск), которая выступала во второй союзной лиге. Воинскую службу проходил в команде СКА (Чита) во второй лиге. Отслужив, остался в Чите играть за местный «Локомотив». Далее два сезона провёл в иркутской «Звезде», которую тренировал Юрий Зубков. Этот специалист перевёл Шудрика из нападения в защиту.

В 1980 по приглашению Анатолия Заяева перешёл в «Таврию». В Симферополе играл уже на позиции крайнего защитника. В этом сезоне «таврийцы» выиграли чемпионат первой лиги и впервые в своей истории вышли в высший дивизион советского чемпионата. В высшей лиге сыграл 3 матча.

Со следующего года карьера футболиста пошла на спад. Два года он провёл в Керчи, играя за «Океан», затем по году играл за «Таврию», «Локомотив» (Чита), «Атлантику» (Севастополь) и перешёл на тренерскую работу.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начинал в симферопольской команде «Метеор», которая выступала в первенстве Крыма. В этой команде выступали выпускники футбольной школы «Таврии», не прошедшие после выпуска в её состав. В «Метеоре» под руководством Шудрика играли Андрей Тарахтий, Сергей Леженцев, Игорь Портнов и другие.

После четырёх сезонов в Симферополе, тренер несколько лет проработал в России в «Агане» из города Радужный. В этой командой в первом же сезоне выиграл соревнования среди коллективов физкультуры и завоевал право участвовать во второй лиге чемпионата России. Затем два года работал помощником тренера в «Заре» из Ленинск-Кузнецкого в первой российской лиге. Параллельно в этот период в команде играли Алексей Смертин и Сергей Кормильцев.

Из России вернулся на Украину, где тренировал мелитопольское «Торпедо». Затем переехал в Крым. Находясь в поиске работы, играл за птицефабрику «Южная», после чего в игре в Урожайном встретился впервые с Александром Павловичем Гнатюком. Гнатюк познакомил Шудрика с Александром Васильевым, который в то время занимался организацией футбольного клуба «Крымтеплица». После знакомства было принято решение о приходе тренера в новый клуб.

Шудрик привёл в команду Сергея Аверина, Александра Сокоренко и других. Под руководством этого тренера в 2000 году и 2001 году «Крымтеплица» стала чемпионом Украины среди сельских команд. В 2001 году завоевала бронзовые медали чемпионата Крыма, уступив только командам «Саки» и симферопольской «Данике». В 2002 году стала победителем чемпионата Крыма, никому не проиграв за весь сезон. В зимнем турнире Кубка памяти Виктора Юрковского «Крымтеплица», являясь любительским коллективом, стала финалистом.

В 2004 году по просьбе Сергея Куницына Шудрик принялся за создание команды в Красноперекопске. В первом же сезоне «Химик» выиграл чемпионат Крыма. Ставший вторым симферопольский «Элим» отстал на девять очков, статистические показатели «Химика» впечатляли: 76 очков из 84 возможных. В мае 2005 года «Химик» выиграл Кубок АРК: в финале команда из Красноперекопска победила севастопольский «КАМО» — 4:0. В том же году «Химик» был заявлен во вторую лигу, где по итогам чемпионата занял шестое место. В 2006 году команда сотворила сенсацию, обыграв в Кубке Украины представителя высшей лиги — киевский «Арсенал» 2:1.

После «Химика» Шудрик несколько месяцев работал в тренерском штабе Ростислава Лысенко «ИгроСервисе», откуда ушёл после увольнения главного тренера. В сезоне 2008/09 тренировал мелитопольский «Олком». Во время его работы состоялся трансфер Константина Дудченко из скромного «Олкома» в киевское «Динамо».

В 2010 году был приглашён в «Таврию». Тренировал «молодёжку» симферопольцев. В 2011 году после поражения в Мариуполе 1:5 сменил Валерия Петрова на тренерском мостике команды Премьер-лиги.

С 2011 года — тренер клубов Крыма. С 2014 по 2016 год тренировал «Крымтеплицу». В августе 2016 года возглавил ФК «Рубин-Ялта».

Примечания

Ссылки 
  на сайте footBook.ru
  на сайте болельщиков СК «Таврия»

Футболисты СССР
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Портовик» Керчь
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Мастера спорта СССР
Тренеры ФК «Югра»
Тренеры ФК «Олком»
Тренеры ФК «Крымтеплица»
Тренеры ФК «Химик» Красноперекопск
Тренеры ФК «Таврия»